Bistum Victoria bzw. Diözese Victoria steht für:

* Bistum Victoria (Kanada), lat. Dioecesis Victoriensis in Insula Vancouver, römisch-katholische Diözese in Kanada
 Bistum Victoria in Texas, lat. Dioecesis Victoriensis in Texia, römisch-katholische Diözese in den USA 

Siehe auch:
 Bistum Britisch-Kolumbien, anglikanisches Bistum in Victoria, British Columbia, Kanada
 Bistum Port Victoria, katholisches Bistum der Seychellen